Ел Аламо, Лос Аламос има више значења:

 Ел Аламо, Лос Аламос (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аламо, Лос Аламос (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику